Большо́й Шанта́р:
 Большой Шантар — остров в Охотском море, крупнейший из Шантарских островов.
 Большой Шантар — метеостанция на острове Большой Шантар.
 Большой Шантар — сухогруз ДГМП немецкой постройки (Neidenfels в 1923—1935, 3018 брт.), затонувший в 1943